Julien Maffre est le nom porté par :

 Julien Maffre (acteur) : un acteur français né en 1902 à Orange et mort en 1981 à Paris ;
 Julien Maffre (dessinateur) : un dessinateur français de bande dessinée né en 1981 à Castres.